«Считанные секунды» ( — «Доля секунды») — фантастический триллер с элементами фильма ужасов 1992 года режиссёра Тони Мэйлэма. Премьера фильма состоялась 1 мая 1992 года. В главной роли Рутгер Хауэр. Съёмки картины проводились в Дублине.

Сюжет 
В 2008 году туманный Лондон, полузатопленный Темзой после всемирной экологической катастрофы, превратился в чрезвычайно грязное и мрачное подобие Венеции. По его улицам текут потоки мутной воды, с небес постоянно хлещет дождь, а в подземке водится невесть откуда возникший монстр-убийца. Три года назад он убил напарника детектива Харли Стоуна, и теперь тот носится по самым тёмным закоулкам, одержимый местью. Город потрясён загадочными, нечеловеческими убийствами. Каждый день на улицах находят трупы людей с разорванной грудной клеткой. Никто не верит Стоуну, когда тот утверждает, что полиция имеет дело не с обычным серийным убийцей, а с чудовищем. Но следы зубов на растерзанных телах жертв заставляют прислушаться к его словам. Монстр выслеживает Стоуна, а Стоун выслеживает монстра. Харли получает нового напарника, чудаковатого парня Дика Дёркина, который очень скоро становится таким же одержимым охотником.

В ролях

Критика 
Лоуренс Кон из Variety написал: «Это чрезвычайно глупый фильм о монстрах, в котором достаточно насилия и спецэффектов, чтобы удовлетворить неразборчивых поклонников жанра». Стивен Холден из The New York Times назвал его «довольно скучным». Дуг Брод из Entertainment Weekly назвал его «совершенно подражательным».

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1992 года
Фильмы о монстрах
Фильмы о серийных убийцах
Постапокалиптические фильмы
Фантастические фильмы 1992 года
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы Великобритании 1992 года
Детективные фильмы Великобритании